RJ poate fi:
 Rio de Janeiro (stat), unitate federativă a Braziliei, codul ISO 3166-2:BR
 Rajasthan, stat în India, codul ISO 3166-2:IN
 Romeo și Julieta, piesă de William Shakespeare